

Persone 
Theodore von Kármán – scienziato ungherese naturalizzato statunitense

Astronomia 
Von Kármán – cratere da impatto sulla superficie della Luna
Von Kármán – cratere da impatto sulla superficie di Marte